Exodus (altgriechisch ἔξοδος ,Auszug‘, ‚Ausgang‘, daraus lateinisch exodus) steht für: 

 massenhafte Auswanderung
 Auszug aus Ägypten, im Alten Testament geschilderter Auszug der Israeliten aus Ägypten
 Exodus (Bibel), das 2. Buch Mose
 Exodus (Album), Studioalbum von Bob Marley (1977)
 Exodus (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Exodus (Film), US-amerikanische Romanverfilmung (1960)
 Exodus (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten
 Exodus (Magazin), deutsche Science-Fiction-Zeitschrift
 Exodus (Roman), Roman von Leon Uris über die Gründung des Staates Israel (1958)
 Exodus (Schiff), ein Flüchtlingsschiff, das 1947 jüdische Immigranten nach Palästina brachte
 Exodus: Götter und Könige, Spielfilm von 2014
 Exodus: Warum wir Einwanderung neu regeln müssen, Sachbuch von Paul Collier über Migration
 Exodus International, ein christlicher Informationsdienst der Ex-Gay-Bewegung
 HTC Exodus, ein Blockchain-Smartphone der Firma HTC

Sonstiges:
 Exodus-Gletscher, Gletscher in den Darwin Mountains, Antarktika
 Exodus Valley, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika

Siehe auch:
 Eksodus, ein Album des deutschen Rappers Eko Fresh
 Exodos
 Exil und Exil#Zwangsexil
 Exitus